A Biblioteca Central Municipal Gabriela Mistral, também conhecida como Biblioteca Municipal de Petrópolis é considerada a mais importante biblioteca pública de Petrópolis e a 3ª mais do Rio de Janeiro. Fica localizada no Centro de Petrópolis e é um órgão da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis.

Estrutura e acervo 
Possui quatro salas de leitura. Possui 140 mil volumes, entre eles 2.000 livros em braile e livros falados em fitas cassete
No acervo encontra-se uma coleção de jornais produzidos na cidade, entre eles o primeiro jornal do município O Parahyba (data de 1857) até os mais atuais

É possível realizar busca no cervo através do portal: http://bibliotecamunicipal.petropolis.rj.gov.br/scripts/bnportal/bnportal.exe/index

Arquivo Histórico 
Para além da biblioteca há também um arquivo público — o Arquivo Histórico que possui em suas dependências mais de 300 mil documentos da história administrativa de Petrópolis entre 1857 a 1968.

Visitações 
Possui média de visitação anual de cerca de 80 mil leitores. A biblioteca é utilizado por público variado: pesquisadores, acadêmicos e estudantes de fundamental, ensino médio e superior.

Ligações externas 
 
 

Gabriela Mistral
Arquivos públicos do Rio de Janeiro
Cultura de Petrópolis
Atrações turísticas de Petrópolis